2 miejscowości w Polsce: 
 Trzciany – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie 
 Trzciany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Jabłonna